Personen
John Abbott (politicus) (1821–1893), Canadees staatsman en de derde minister-president van Canada
John White Abbott (1763–1851), Engels schilder en chirurg
John Stevens Cabot Abbott (1805–1877), Amerikaans auteur
John Abbott (acteur, 1905) (1905–1996), Brits acteur in Amerikaanse films en tv-series
John Abbott (acteur, 1945) (geb. 1945), Brits tv-acteur
John Abbott (rugbyspeler) (geb. 1953), Australisch rugbyspeler uit de jaren 1970

Overige
John Abbott, een van de pseudoniemen van de auteur Evan Hunter (1926–2005)
John Abbott (personage), een personage uit de Amerikaanse soapserie The Young and the Restless

Zie ook
John Abbot (dichter) (plm. 1587–1650), Engelse RK geestelijke en dichter
John Abbot (bioloog) (1751–1840), Amerikaans entomoloog en ornitholoog